Мэй Ланьфан:

 Мэй Ланьфан — китайский артист, исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере.
 Мэй Ланьфан — китайский фильм-биография об известном актёре Пекинской оперы Мэй Ланьфане.